El término brida puede referirse a:

 la brida, una de las piezas del equipo de arreos en equitación;
 una brida, como elemento de unión entre tuberías;
 una brida, como elemento de plástico de unión de cables, usado normalmente en electricidad e informática;
 una brida o eclisa, como elemento de unión de carriles en el ferrocarril;
 una parte de la cabeza de las aves también denominada lorum;
 Brida, una novela de Paulo Coelho;
 Brida, una localidad de la provincia de Laghouat (Argelia).

Enlaces externos